Mannlicher (podomačeno Manliher) je naziv za strelno orožje izumitelja Ferdinanda Mannlicherja. Lahko se nanaša na:
Mannlicher M1901 - polavtomatska pištola
Mannlicher M1895 - avstroogrska puška repetirka s premovlečnim zaklepom
Mannlicher M1893 - romunska puška repetirka z vrtljivim valjastim zaklepom
Mannlicher M1890 (karabinka) - avstroogrska repetirna karabinka s premovlečnim zaklepom
Mannlicher M1888 - avstroogrska puška repetirka s premovlečnim zaklepom
Mannlicher M1886 - avstroogrska puška repetirka s premovlečnim zaklepom

Steyr Mannlicher, avstrijsko orožarsko podjetje